Евге́ний Евге́ньевич Сысо́ев (3 мая 1974) — туркменский футболист.

Биография 
В 1994—1999 выступал за «Копетдаг» в чемпионате Туркмении, несколько раз становился чемпионом страны. В 2000—2002 играл за «Нису», снова был чемпионом страны.

8 июня 1993 дебютировал за сборную Туркмении в товарищеском матче против Ирана. Участник финального турнира Азиатских Игр-94.

В 1996 году получил тяжелую травму колена, был неудачно прооперирован в Центральном институте травматологии и ортопедии (Москва), после чего вскоре завершил карьеру.

Статистика

Достижения 
 Многократный чемпион Туркменистана как игрок в составе «Копетдага» (1992—1995, 1998) и в составе Ниса в 2001
 Обладатель Кубка Туркменистана 1993
 Футболист года в Туркмении (1995)

Ссылки 
 
 

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Ниса»